

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Abw“ beginnt.

Abw 



Abwe 
 Abwerzger, Markus (* 1975), österreichischer Jurist und Politiker (FPÖ), Landesparteiobmann der FPÖ Tirol
 Abwerzger, Norbert (* 1952), österreichischer Fußballspieler

Abwo 
 Abwo, David Solomon (* 1986), nigerianischer Fußballspieler